Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю  — робочий орган при Раді національної безпеки і оборони. Здійснює опрацювання і комплексне вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечує науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності  Ради  національної  безпеки  і  оборони України.

Основними завданнями Центру є 
узагальнення  державних  потреб  у  науковому  забезпеченні боротьби  з  організованою  злочинністю  і корупцією,  координація наукових  досліджень,  визначення  їх  практичної   спрямованості, організація обміну досвідом цієї роботи;
 
проведення,  у  тому  числі із залученням провідних учених, фахівців правоохоронних органів  та  інших  організацій,  наукових досліджень  з  проблем  боротьби  з  організованою  злочинністю  і корупцією,  розробка аналітичних документів,  прогнозів,  проектів, нормативних  актів,  пропозицій  і  практичних  рекомендацій  щодо стратегії та тактики діяльності державних та недержавних органів у цьому напрямку; 

вивчення  та  опрацювання  зарубіжного  досвіду  боротьби з організованою злочинністю.

виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків у цій сфері для розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні;

розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері.

Керівник Центру 
здійснює безпосереднє керівництво його роботою, забезпечує контроль за виконанням покладених на Центр завдань, представляє Центр в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях;

забезпечує комплектування Центру кваліфікованими кадрами, керує їх підготовкою та затверджує посадові інструкції працівників Центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, організує контрольований режим доступу в службові приміщення Центру, спеціальний захист цих приміщень та інформаційної системи Центру від несанкціонованого доступу;

організовує та контролює здійснення у Центрі заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Структура Центру:

Наразі у Центрі функціонують 4 відділи:

відділ вивчення проблем забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору

відділ з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції

відділ з вивчення проблем протидії організованій злочинності у сфері державної безпеки

організаційно-аналітичний відділ

Джерела 
Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 вересня 2006 року  "Про стан виконання статті 4 Указу Президента від 8 лютого 2005 року N 208 "Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України"   
 Указ Президента України   Про внесення змін до Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.

Контакти 
Вебсайт: http://mndc.16mb.com/ 
Право
Боротьба зі злочинністю